Topônimos

Rio Volga  —  o mais longo rio da Europa

Volga (Dacota do Sul)  —  cidade do estado de dakota do Sul
Volga (Iowa)  —  cidade do estado de Iowa

Outros
Volga Hayworth  —  dançarina e atriz americana
1149 Volga  —  asteroide

Desambiguações de topônimos